Sesto peut désigner:

 Sesto, une commune italienne située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige
 Sesto Calende, une commune de la province de Varèse dans la région Lombardie en Italie.
 Sesto Fiorentino, une ville italienne de la ville métropolitaine de Florence dans la région Toscane en Italie
 Sesto al Reghena, une commune italienne de la province de Pordenone dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie
 Sesto San Giovanni, une commune italienne située dans la ville métropolitaine de Milan dans la région Lombardie